Die Schachweltmeisterschaft der Frauen 1969 wurde im Frühjahr 1969 in Moskau und Tbilissi ausgetragen.

Kandidatenturnier 
Zur Ermittlung der Herausforderin fand im September und Oktober 1967 in Subotica das Kandidatenturnier mit 18 Teilnehmerinnen statt.

Weltmeisterschaftskampf 
Der Weltmeisterschaftskampf wurde vom 8. April bis 18. Mai 1969 in Tbilissi und Moskau ausgetragen. Hauptschiedsrichterin war Nina Hrušková-Bělská aus der Tschechoslowakei, unterstützt von Tamara Strandstrem (Sowjetunion). Angesichts der Überlegenheit von Titelverteidigerin Nona Gaprindaschwili genügten erneut 13 Partien zum Erreichen der notwendigen 8½ Punkte.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! Total
|-
| align=left | 
|style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 8½
|-
| align=left | 
| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ || 4½
|}

Weblinks 
 Abschlusstabelle des Kandidatenturniers auf mark-weeks.com (englisch)

Einzelnachweise und Quellen 

1969
Schachwettbewerb in Moskau
Schachwettbewerb in Jugoslawien
Sportveranstaltung in Tiflis
Schachveranstaltung 1967
Schachveranstaltung 1969